Gabbara peut faire référence à :
 Gabbara, un géant arabe qui vivait au .
 Carin Jennings-Gabarra (née en 1965), footballeuse américaine.
 Martine Gabarra (née en 1947), grand reporter, connue sous le nom de Martine Laroche-Joubert.
 Vincent Gabarra (né en 1951), écrivain français.

Voir aussi 
 Gabara, un kaiju.
 Gabare (de l'occitan gabarra), type de bateau traditionnel destiné au transport de marchandise.
 Gabarra Films, structure de distribution du cinéma basque.